Нюстрём или Нистрём — шведская () и норвежская () фамилия. Известные носители:

 Нюстрём, Александр (1869—1926) — финский архитектор.
 Нюстрём, Анна (род. 199?) — шведская фитнес-модель.
 Нюстрём, Андерс (род. 1975) — основатель и гитарист группы «Katatonia».
 Нюстрём, Бертиль (род. 1935) — шведский борец греко-римского стиля.
 Нюстрём, Боб (род. 1952) — шведский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983).
 Нюстрём, Инто Конрад (1865—1930) — финский журналист, переводчик, языковед.
 Нюстрём, Йенни (1854—1946) — шведская художница.
 Нюстрём, Йёста (1890—1966) — шведский композитор, музыкальный критик, художник и педагог.
 Нюстрём, Йоаким (род. 1963) — шведский профессиональный теннисист.
 Нюстрём, Карл Густав (1856—1917) — финский архитектор.
  (1906—1988) — шведский изобретатель и предприниматель.
 Нистрем, Карл Михайлович (? — предп. после 1859) — издатель адрес-календарей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской губернии.
 Нюстрём, Лене (род. 1973) — композитор и певица, вокалистка группы «Aqua».
 Нюстрём, Рагнар Яковлевич (1898—1939) — поэт, драматург, видный театральный деятель.
 Нюстрём, Стиг (1919—1983) — шведский футболист, нападающий.
 Нюстрём, Ялмар (1904—1960) — финский борец, призёр Олимпийских игр.